Larroque kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Larroque (ort i Argentina), Entre Ríos,

Frankrike 

 Larroque-Toirac, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Larroque-Saint-Sernin, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Larroque, Tarn, 
 Larroque, Haute-Garonne, 
 Larroque, Hautes-Pyrénées, 

Robotskapade Argentinaförgreningar